Argus Panoptes, een reus met honderden ogen uit de Griekse mythologie
 Argus (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
 Argus Motoren, (1901-1945) een Duitse motorenfabriek
 Argus (automerk), een automerk van het Duitse bedrijf Argus Motoren Gesellschaft
 Argus (Soest), (1922) een villa, een gemeentelijk monument in Nederland
 Argus (stripfiguur), (1947) een personage in de Olivier B. Bommelstrips van Marten Toonder
 Argus (computer), (1960-1995) computerserie van de Britse firma Ferranti Limited
 Argus (Wishbone Ash), (1972) een muziekalbum
 Argus (schip, 1977), een Nederlands schip van de milieuorganisatie Greenpeace
 Argus (programma), (1986-1989) een televisieprogramma van de Belgische omroep VRT
 Argus (cartoon), (2002) het alias van de Nederlandse cartoonist René Leisink en de naam van zijn cartoonreeks
 Argus (database), (2016) kentekengegevensopslag van het Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-systeem van de politie
 Argus (tijdschrift), (2017) een Nederlandse krant
 Argus (Saske van der Eerden)